100 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIX Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje miały miejsce 10 sierpnia, półfinał 11 sierpnia a finał konkurencji 12 sierpnia. Wszystkie etapy konkurencji przeprowadzone zostały na Pływalni Olimpijskiej w Pekinie.

Amerykanka Natalie Coughlin obroniła tytuł mistrzyni olimpijskiej z Aten, kiedy w finale poprawiła swój rekord życiowy i ustanowiła nowy rekord obu Ameryk (58,96). Srebrny medal zdobyła reprezentantka Zimbabwe Kirsty Coventry, wicemistrzyni olimpijska w konkurencji 400 m stylem zmiennym sprzed dwóch dni, która na dystansie 100 m grzbietem uzyskała czas 59,19. Brąz wywalczyła Margaret Hoelzer ze Stanów Zjednoczonych, uzyskawszy wynik 59,34.

Wcześniej, w eliminacjach, Anastasija Zujewa, a następnie Reiko Nakamura i Kirsty Coventry przepłynęły 100 m stylem grzbietowym poniżej rekordu olimpijskiego Couglin sprzed czterech lat, wynoszącego 59,68. Następnego dnia, w półfinale Coventry pobiła rekord świata z czasem 58,77, który był o 0,20 s lepszy od rekordu świata ustanowionego przez Couglin na miesiąc przed igrzyskami.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie igrzysk ustanowiono w tej konkurencji następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

100 m stylem grzbietowym kobiet